Соревнования по борьбе на I Летних Олимпийских играх проходили 10 и 11 апреля, был разыгран один комплект медалей. Соревнования отличались тем, что в них не было весовых категорий. Также не было точных и утверждённых правил. Время поединков не было ограничено, и, хотя считалось что соревнования проходят в греко-римском стиле, спортсменов разрешалось хватать друг друга за ноги.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Соревнование

Турнир

Места 

Первыми соревновались грек Стефанос Христопулос и венгр Момчило Тапавица. После долгой борьбы, венгр всё-таки сдался. Затем был поединок между немцем Карлом Шуманом и великобританцем Ланчестоном Эллиотом. Этот поединок был очень коротким. Так как количество спортсменов было нечётным, одному борцу не досталось соперника, это был грек Георгиос Цитас.

За выход в финал соревновались два грека — Христопулос и Цитас. Это очень рассердило зрителей, так как только один их соотечественник мог выйти в финал. Однако поединок состоялся, и в нём победил Цитас, который так подкинул своего соперника, что Христопулос был ранен и ему пришлось провести несколько дней в постели. Шуман проходил в финал без поединка.

Финал затянулся до темноты. Когда зрители стали покидать стадион, было решено перенести финал на следующий день. 11 апреля финал был завершён, и в нём победил Карл Шуман.

Участники 

В соревнованиях приняло участие пять спортсменов из четырёх стран:
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)

Ссылки 
 Официальный отчёт об играх (90-91 страница)  

Соревнования на летних Олимпийских играх 1896
1896 год в борьбе
Международные соревнования по борьбе в Греции